Серседи́лья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Гвадаррама.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web oficial del Ayuntamiento de Cercedilla
 Cercedilla: Historia, cultura, naturaleza en Sierra Guadarrama
 Sitio web con información sobre Cercedilla
  Información sobre la calzada romana
 Página en la que aparecen los restos romanos de Cercedilla

Муниципалитеты Мадрида